Process kan syfta på:
 Process – (lat. proce'ssus, av procedere, framskrida), fortgång, utvecklingsgång, är ett förlopp där något förändras och som hänger samman (har en viss avgränsning) gentemot andra förlopp.
 Processrätt – ett rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden
 Processhinder – en omständighet som innebär att en domstol ska avvisa en väckt talan utan att pröva den i sak
 Juridisk process – ett enligt lag eller sedvänja föreskrivet förfarande för att lösa tvist eller fastställa visst rättsförhållande
 Kriminalprocess – en juridiska processen för brottmål
 Brottmålsprocess – en juridiska processen för brottmål
 Straffprocess – en juridiska processen för brottmål
 Häxprocess – anklagades för samröre med Satan
 Trolldomsprocess – anklagades för samröre med Satan
 Civilprocess – ett rättsligen reglerat förfarande, inför domstol, för att fastställa ett tvistigt eller annars på något sätt ovisst privat rättsförhållande
 Skilsmässoprocess – ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna
 Process (organisation) – en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller annan organisation  i syfte att tillfredsställa ett kundbehov
 Stokastisk process – den matematiska beskrivningen av en tidsordnad slumpprocess
 Termodynamisk process – ett begrepp som används för att beskriva den förändring som sker då ett termodynamiskt system övergår från ett tillstånd till ett annat
 Kemisk process – en företeelse där en kemisk förening förändras på något sätt
 Process (datorteknik) – ett program, eller en instans av ett program, under körning
 Psykologisk process – inom beteendevetenskap
 Processindustri – en form av automatiserad tillverkningsindustri

Se även 
 Processen (olika betydelser)
 Processor (olika betydelser)